Попо́в, Лев: Попов, Лев Васильевич (1845—1906) — патолог и терапевт, профессор Военно-медицинской академии.
 Попов, Лев Николаевич (1932—2008) — советский и российский архитектор, проектировщик и строитель метрополитенов.
 Повов, Лев Николаевич (1909—1966) — советский художник-мультипликатор.
 Попов, Лев Сергеевич (1913—1995) — советский авиаконструктор.